Pocoata ist die Bezeichnung für:
 Pocoata (Cochabamba) – eine Ortschaft im Departamento Cochabamba in Bolivien
 Pocoata (Potosí) – eine Ortschaft im Departamento Potosí in Bolivien
 Municipio Pocoata – ein Landkreis im Departamento Potosí in Bolivien